Mit Jehoahas kann gemeint sein:

 Ahasja, König von Juda
 Joahas, König von Juda oder von Israel